Лаврентий:

 Лавре́нтий — мужское имя.

Персоналии 
 Святой Лаврентий (ок. 225 258) — архидиакон римской христианской общины, казнённый во время гонений, устроенных императором Валерианом.

 Лаврентий (умер ок. 166) — епископ Византийский (154—166).
 Лаврентий — антипапа (498/501—506).
 Лаврентий (1130-е — 1184 или 1194) — Киево-Печерский преподобный, епископ Туровский.
 Лаврентий (конец XIV века) — суздальский монах, переписчик первоначальной летописи.
 Лаврентий (род. 1574) — архиепископ Казанский и Свияжский.
 Лаврентий (ум. 1672) — митрополит Казанский и Свияжский (1657—1672).
 Лаврентий (ум. 1758) — архимандрит Московского Златоустовского монастыря Русской православной церкви.
 Лаврентий из Бржезовой (ок. 1370 — ок. 1437) — чешский писатель и хронист эпохи Гуситских войн.

 Лаврентий Бриндизийский (1559—1619) — итальянский теолог, святой Римско-католической церкви.
 Лаврентий Калужский (ум. 1515) — святой.
 Лаврентий Кентерберийский (ум. 619) — второй архиепископ Кентерберийский.
 Лаврентий Печерский (XIII—XIV века) — святой затворник, преподобный.
 Лаврентий Черниговский (1868—1950) — архимандрит, преподобный святой.

 Лаврентий (Баранович) (1738—1796) — епископ Вятский и Великопермский.
 Лаврентий (Бакшевский) (1776—1837) — архиепископ Черниговский и Нежинский (1820—1831).
 Лаврентий (Горка) (1671—1737) — епископ Вятский и Великопермский.
 Лаврентий (Князев) (1877—1918) — епископ Православной российской церкви.
 Лаврентий (Кордет) (1720—1781) — архимандрит Православной российской церкви; педагог, ректор Харьковского коллегиума.
 Лаврентий (Левченко) (1893—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Лаврентий (Макаров) (1808—1876) — архимандрит Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря.
 Лаврентий (Некрасов) (1836—1908) — епископ Тульский и Белёвский Православной российской церкви.
 Лаврентий (Трифунович) (1936—2022) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацкий.

Суда 
 «Лаврентий» — бывший турецкий лансон, захваченный в 1790 году и вошедший в состав Черноморского флота России.
 «Лаврентий» — лансон, а затем бриг Черноморского флота России 1807 года постройки.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки